Osoje település Horvátországban, Dicmo községben,
Osoje (Novi Pazar) település Szerbiában a Raškai körzet, Novi Pazar községben,
Osoje (Prijepolje) település Szerbiában a Zlatibor körzetben,
Osoje (Tuzla) település Bosznia-Hercegovinában a Tuzla kantonban.